El término Aigues-Vives puede referirse a:

 Aigues-Vives, comuna francesa de Ariège.
 Aigues-Vives, comuna francesa de Aude.
 Aigues-Vives, comuna francesa de Gard.
 Aigues-Vives, comuna francesa de Hérault.